Bambera steht für:

 Bambera, Genre des Flamenco, siehe Liste der Palos des Flamenco

Bambera ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Charles Bambera  (* 1956), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Scranton